Таллинская фондовая биржа (Nasdaq Tallinn AS) — фондовая биржа в Таллине, Эстония. Вместе с биржами Стокгольма, Еревана, Копенгагена, Рейкъявика, Филадельфии, Хельсинки, Риги, Вильнюса и NASDAQ входит в группу бирж NASDAQ OMX Group, в подгруппу NASDAQ Baltic. (См. список европейских фондовых бирж) Это единственная регулируемая биржа в Эстонии. 100 % акций компании принадлежат Nasdaq Nordic, Ltd. Главным фондовым индексом биржи является OMX Tallinn (тикер OMXT), прежнее название TALSE.
В индекс входят все компании из основного и дополнительного списков (состав индекса). Nasdaq Tallinn использует торговые платформы INET и SAXESS от Nasdaq, которые используются также биржами Стокгольма, Копенгагена, Хельсинки, Рейкъявика, Риги и Вильнюса.
На бирже торгуются акции, корпоративные облигации, фонды.

Управление биржей 
2016 год.
Председатель правления — Kaarel Ots, член правления: Daiga Auziņa-Melalksne. Председатель Совета, от Nasdaq: Arminta Saladžienė. Заместитель председателя совета, от Nasdaq — Teuvo Rossi. Член совета, от Nasdaq — Christina Werner.

История биржи 
Первые торги произошли в электронной форме 31 мая 1996 года с котировками акций 11-ти компаний.

1996, 3 июня — первый расчет биржевого индекса TALSE с базовой оценкой 100. Обновляется раз в минуту. В индекс входят компании из первого и второго списка, в которых один держатель контролирует по крайней мере 90 % выпущенных акций. Индекс не торгуемый.

2000, октябрь — Таллинская биржа (Tallinna börs) и Эстонский реестр ценных бумаг (Eesti Väärtpaberikeskus) объединены в группу компаний AS Tallinna Väärtpaberibörs под единым стратегическим управлением.

2001, апрель — финская HEX Group приобрела контрольный пакет акций Tallinn Stock Exchange Group. Торговля эстонскими ценными бумагами в торговой платформе HEX началась 25 февраля 2002 года.

2003, 4 сентября — Tallinn Stock Exchange Group стала называться HEX Tallinn после слияния шведской OM и финской HEX.

2004, апрель — HEX Tallinn стала членом Скандинаво-балтийского альянса бирж NOREX и стала называться OMX Tallinn.

2008 — OMX объединилась с NASDAQ в NASDAQ OMX Group, Inc. OMX Tallinn стала называться NASDAQ OMX Tallinn.

2014 NASDAQ OMX Group, Inc. изменила свое название на Nasdaq, Inc. NASDAQ OMX Tallinn стала называться Nasdaq Tallinn.

Компании, акциями которых торгуют на бирже

Основной список 
 Arco Vara (ARC1T) — недвижимость
 Baltika Group (BLT1T) — fashion индустрия
 Coop Pank (CPA1T) — банковский сектор
 Ekspress Grupp (EEG1T) — СМИ
 Harju Elekter (HAE1T) — электроэнергетика
 LHV Group (LHV1T) — банковский сектор
 Merko Ehitus (MRK1T) — строительство
 Nordecon (NCN1T) — строительство
 Olympic Entertainment Group (OEG1T) — казино
 PRFoods (PRF1T) — рыбопереработка
 Silvano Fashion Group (SFG1T, ранее PTA Grupp, PTAAT)) — пошив нижнего белья
 Skano Group (SKN1T, ранее Viisnurk, VSN1T и VNU1T) — деревообработка
 Tallink Grupp (TAL1T) — морские перевозки
 Tallinna Kaubamaja Grupp (TKM1T) — торговля
 Tallinna Vesi (TVEAT) — транспортировка и распределение воды

Дополнительный список
 Pro Capital Grupp AS(PKG1T) (ранее AS Pro Capital) — недвижимость
 Trigon Property Development (TPD1T) — инвестфонд

Балтийский First North (альтернативный рынок)
 Linda Nektar (LINDA)

Исключенные из листинга компании
 Eesti Telekom (ETLAT)
 Eesti Ühispank
 Estiko
 Hansapank
 Kalev (KLV1T), позже Luterma AS
 Norma (NRM1T)
 Saku Õlletehas (SKU1T)
 AS Starman (SMN1T)
 Tallinna Farmaatsiatehas (TFA1T)

См. также 
 Компании, имеющие листинг акций на Таллинской бирже

Ссылки 
 Официальный сайт трех балтийских бирж

Члены FESE
Экономика Таллина
Восточноевропейские фондовые биржи